Zimsko prvenstvo Jugoslavije za 1962. godinu je osvojila Mladost iz Zagreba.

Ljestvica

Izvori 
Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.

1962.